Спасское благочиние может означать:
 Спасское благочиние — округ Московской епархии.
 Спасское благочиние — округ Пензенской епархии.
 Спасское благочиние — округ Сердобской епархии.
 Спасское благочиние — округ Чистопольской епархии.
 Спасское северное благочиние — округ Рязанской епархии.
 Спасское южное благочиние — округ Рязанской епархии.